De Duitse naam voor de rivier Angrapa, een rivier in het noordwesten van Polen en in de Russische oblast Kaliningrad
 De Duitse naam tussen 1938 en 1945 voor Ozjorsk, een stad in de Russische oblast Kaliningrad
 De Duitse naam voor Rapa (Ermland-Mazurië), tussen 1938 en 1945: Kleinangerapp, een plaats in de Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië